Le tournoi de tennis Nordic Light est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Stockholm du  au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Dushevina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Nordic Light
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Nordic Light
Sport en Suède en 2008
Compétition de tennis en Suède
Tennis en juillet 2008
Tennis en août 2008